Mal español puede referirse a:
 El español que sea adjetivado como malo por quien quiere juzgarlo.
 La sífilis, enfermedad que en los primeros siglos de la Edad Moderna fue denominada alternativamente como mal o enfermedad o morbo español, francés, italiano, etc. (en cada caso, por las naciones opuestas).